Михаил Шибанов (отчество и год рождения неизвестны, родился в селе Мясоедово — умер после 1789) — русский художник второй половины XVIII века, живописец из крепостных крестьян. С 1783 года — «вольный живописец». Портретист, иконописец, зачинатель крестьянского бытового жанра в русском искусстве.

Наиболее известные произведения 
 Крестьянский обед (1774, ГТГ)
 Празднество свадебного договора (1777, ГТГ)
 Портрет А. Г. Спиридова (1772)
 Портрет В. С. Попова (1784—85)
 Портрет Екатерины II в дорожном костюме (1787, ГРМ)
 Портрет А. М. Дмитриева-Мамонова (1787, ГРМ) и др.

Литература 
  (в пер.)
  (в пер.)
 Ильина Т. В., Станюкович-Денисова Е. Ю. Русское искусство XVIII века. + CD. Учебник для бакалавриата и магистратуры. Москва: Юрайт, 2015. с. 539-540 ISBN 978-5-9916-3527-1

Ссылки 
 Празднество свадебного договора — история создания
 

Художники России XVIII века
Персоналии по алфавиту
Художники-портретисты России
Крепостные деятели искусства и науки